Beleg van Namen (1488)
Beleg van Namen (1692)
Beleg van Namen (1695)
Beleg van Namen (1704)
Beleg van Namen (1746)
Beleg van Namen (1914), tijdens de Eerste wereldoorlog door de Duitsers

Zie ook
Inname van Namen (1577)
Inname van Namen (1792)